Wesseling steht für:

 Wesseling, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Berzdorf (Wesseling), Ortsteil der Stadt Wesseling
 Keldenich (Wesseling), Ortsteil der Stadt Wesseling
 Urfeld (Wesseling), Ortsteil der Stadt Wesseling

 Wesseling Vermins, Wesselinger Base- und Softballverein
 Jüdischer Friedhof (Wesseling)
 Moschee Wesseling
 Römerlager Wesseling

der Familienname folgender Personen:
 Antonia C. Wesseling (* 1999), deutsche Autorin und Buchbloggerin
 Henk Wesseling (1937–2018), niederländischer Historiker
 Klaus-Gunther Wesseling (* 1961), deutscher evangelischer Geistlicher und Biograf
 Maria Riccarda Wesseling (* 1969), Schweizer Mezzosopranistin
 Petrus Wesseling (1692–1764), niederländischer Philologe
 Pieter Wesseling (* 1942), niederländischer Angewandter Mathematiker und Ingenieurwissenschaftler

Siehe auch:
 Liste der Baudenkmäler in Wesseling
 Wesselink
 Weßling, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Starnberg